24 Capricen steht für:
 24 Capricen für Violine solo (Paganini) von Niccolò Paganini
 24 Capricen für Violine solo (Rode) von Pierre Rode

en:24 Caprices